Amerikansko selo na Pelješcu, hrvatski dokumentarni film iz 2000. godine redateljice i scenaristice Milke Barišić. Snimljen je analognom Betom. Film je nagrađen na ITF Splitu.

Izvori 

Hrvatski dokumentarni filmovi
Filmovi 2000-ih